Пресс-тур — маркетинговое и/или пиар-мероприятие (или серия таковых) для работников СМИ, проводимое в случаях, когда есть структура, заинтересованная в продвижении того или иного продукта. Иногда само это мероприятие вызывает интерес журналистов к продукту (коим может быть не только нечто материальное, но и регион страны и/или отрасль) и превращается в информационный повод для репортажей и статей.

Отличительной особенностью пресс-тура от других мероприятий является его продолжительность. В среднем он занимает 2-3 дня, в течение которых организация должна осуществить все действия, реализация которых несёт дальнейшую пропаганду, отражающую организацию в СМИ.

См. также 
 Пресс-релиз
 Бэкграундер
 Grassroots (движение)

Примечания

Литература 
 Добросельский В. В. Пресс-тур: коммуникативные и организационные особенности // Филологический аспект. — 2016. — № 6. — С. 21-26

Средства массовой информации
Связи с общественностью